

Patronyme 

 Pierre de Neveu (), ecclésiastique français ; 
 Jacques Neveu de Pouancey (), gouverneur français de Saint-Domingue ;
 Étienne Neveu (1755-1830), personnalité politique française ;

 Hilaire Neveu (1839-1913), agriculteur et homme politique québécois ;
 Pie Eugène Joseph Neveu (1877-1926), ecclésiastique français ;
 Alfred Neveu (1890-1975), bobeur suisse ;
 Marcelle Neveu (1906-1993), athlète française ;
 Ginette Neveu (1919-1949), violoniste française ;
 Gérald Neveu (1921-1960), poète français ;
 Louis-Paul Neveu (1931-2017), agent d'assurance et homme politique québécois ;
 Jacques Neveu (1932-2016), mathématicien belge ;

 Bruno Neveu (1936-2004), historien et universitaire français ;
 Erik Neveu (1952-), sociologue et politologue français ;
 Patrice Neveu (1954-), joueur, entraîneur et sélectionneur de football ;
 Yann Le Neveu (1954-), photographe d'écrivains ;
 Cyril Neveu (1956-), pilote de rallye raid français ;
 Cyrille Neveu (1973-), triathlète français ; 
 Damien Neveu (1986-), joueur de rugby à XV ;
 Boris Neveu (1986-), kayakiste français ;
 Sylvaine Neveu (v. 1968-), chimiste française ;
 Claude Neveu, céiste français.

Titres 

 Le Neveu de Rameau, œuvre littéraire de Denis Diderot ;
 Le Neveu du magicien (1955), roman fantastique de Clive Staples Lewis.

Autres 
Neveu est un nom notamment porté par :
 Sophie Neveu, personnage de fiction du roman Da Vinci Code.